Makarov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Slobodan E. Makarov
 Vladilen V. Makarov